Río Lamas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Lamas (periodiskt vattendrag i Chile), Región de Atacama,

Spanien 

 Arroyo das Lamas, vattendrag, Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar